Аму́рская плита́ — континентальная тектоническая плита в северном и восточном полушариях. Она охватывает территории Маньчжурии, Корейского полуострова, западной Японии, восточной Монголии и Приморского края. Когда-то считавшаяся частью Евразийской плиты, Амурская плита теперь считается отдельной плитой, движущейся на юго-восток по отношению к Евразийской.

Амурская плита названа в честь реки Амур, которая образует границу между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем.

Имеет площадь 0,13066 стерадиан.

Граничит на севере, западе и юго-западе с Евразийской плитой, на северо-востоке с Охотской плитой и на юго-востоке с Филиппинской плитой вдолль желоба Суруга и Нанкайского прогиба, а также с Окинавской плитой и плитой Янцзы. 

Байкальская рифтовая зона является границей между Амурской плитой и Евразийской плитой.

Примечания 

Литосферные плиты